Backbone (engl. ‚Rückgrat‘) bezeichnet:

 Backbone (Band), US-amerikanische Rockband
 Backbone (Biochemie), molekulares Grundgerüst
 Backbone (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2021
 Backbone (Fluggesellschaft), ehemalige dänische Charterfluggesellschaft
 Backbone Entertainment ist ein US-amerikanischer Videospielentwickler
 Backbone (Telekommunikation), verbindender Kernbereich eines Telekommunikationsnetzes
 Backbone.js, JavaScript-Bibliothek
 Internet-Backbone, altes Hauptnetzwerk des Internets